«Santa Lucía» puede referirse a:

Países 
 Santa Lucía, isla y estado independiente en las Antillas Menores;

Música 
 Santa Lucía, canción de Roque Narvaja popularizada por Miguel Ríos y lanzada en 1980, en el álbum Rocanrol bumerang.
 La pulpera de Santa Lucía, vals argentino de Héctor Pedro Blomberg y Enrique Maciel, lanzado en 1928.

Religión

Santas 
 Lucía de Siracusa (¿283 - 304?), mártir cristiana - santa para las Iglesias católica y ortodoxa;

Edificios religiosos 
 Ermita de Santa Lucía, .
 Iglesia de Santa Lucía, .

Botánica 
 Santa lucía, nombre común de la especie Ageratum conyzoides.

Geografía 
 Cerro Santa Lucía, cerro del centro de la comuna de Santiago, Chile;

Hidrografía 
 Estero del Santa Lucía (Corrientes), espejo de agua en la Provincia de Corrientes, Argentina;
 Río Santa Lucía, 
 Santa Lucía, río de la Provincia de Corrientes, Argentina;
 Paseo Santa Lucía, río artificial ubicado en Monterrey, México;
 Santa Lucía, principal curso de agua de la zona sur del Uruguay;

Divisiones administrativas

Argentina 
 Santa Lucía, antiguo nombre del actual barrio de Barracas, Ciudad de Buenos Aires;
 Santa Lucía, localidad de la Provincia de Buenos Aires;
 Santa Lucía, localidad de la Provincia de Corrientes;
 Departamento Santa Lucía, división administrativa de la Provincia de San Juan;
 Santa Lucía, localidad en la Provincia de San Juan;
 Pueblo Santa Lucía, localidad de la Provincia de Santa Fe;
 Santa Lucía, localidad de la Provincia de Tucumán;

Bolivia 
 Santa Lucia (Potosí), localidad que pertenece a la Provincia de Tomás Frías, del Departamento de Potosí.

Colombia 
 Santa Lucía, municipio del departamento del Atlántico;
 Santa Lucía, localidad del departamento de Bolívar;

Costa Rica 
 Llanos de Santa Lucía, distrito del cantón de Paraíso en la provincia de Cartago;
 Santa Lucía, distrito del cantón de Barva en la provincia de Heredia;

Cuba 
 Santa Lucía, localidad del municipio Minas de Matahambre, provincia de Pinar del Río.
 Santa Lucía (Holguín), playa de la provincia de Holguín.
 Santa Lucía (Pinar del Río), localidad de la Provincia de Pinar del Río en Cuba;
 Ecuador 
 Santa Lucía, localidad en la provincia de Guayas;

 España 
 Santa Lucía de la Sierra, localidad del municipio de Solana de Ávila en la provincia de Ávila;
 Santa Lucía (Cádiz), localidad del municipio de Vejer de la Frontera en la provincia de Cádiz;
 Vega de Santa Lucía, localidad del municipio de Palma del Río en la provincia de Córdoba (España);
 Santa Lucía (Porto del Son), localidad del municipio de Puerto del Son en la provincia de La Coruña;
 Santa Lucía (Rianjo), localidad del municipio de Rianjo en la provincia de La Coruña;
 Las Ventas de Santa Lucía, localidad del municipio de Graus en la provincia de Huesca;
 Santa Lucía (Huesca), localidad del municipio de Valle de Hecho en la provincia de Huesca;
 Santa Lucía (La Pola de Gordón), localidad del municipio de La Pola de Gordón en la provincia de León;
 Santa Lucía (Ponferrada), localidad del municipio de Ponferrada en la provincia de León;
 Santa Lucía (Puntallana), localidad en el municipio de Puntallana en la isla de La Palma;
 Santa Lucía (La Rioja), localidad del municipio de Ocón en La Rioja (España);
 Santa Lucía (Lugo), localidad del municipio de Monforte de Lemos en la provincia de Lugo;
 Alto de Santa Lucía, localidad del municipio de Puebla del Brollón en la provincia de Lugo;
 Santa Lucía (Murcia), barrio y diputación de Cartagena (España) en Murcia;
 Santa Lucía de Tirajana, municipio de la provincia de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria;
 Santa Lucía de Moraña, localidad en el municipio de Moraña en la provincia de Pontevedra;
 Alto de Santa Lucía, despoblado del municipio de Puebla del Brollón, en la provincia de Lugo;

 Estados Unidos 
 Condado de Santa Lucía, Florida;

 Filipinas 
 Santa Lucía, Ilocos del Sur;
 Santa Lucía, barrio del municipio de Quirino de Isabela;

 Guatemala 
 Santa Lucía Milpas Altas, localidad en el departamento de Sacatepéquez;

 Honduras 
 Santa Lucía, municipio del departamento de Francisco Morazán;
 Santa Lucía, municipio del departamento de Intibucá;

 Italia 
 Borgo Santa Lucia, rione histórico de Nápoles;

 México 
 Santa Lucía, localidad en el municipio de La Barca, estado de Jalisco;
 Santa Lucía, localidad en el municipio de Zumpango, estado de México;
 Colonia Santa Lucía, localidad en el municipio de Zumpango, estado de México;
 Base Aérea Militar No. 1 Santa Lucía, Base Aérea número 1 FAM en Santa Lucía, Zumpango, Estado de México;

 Nicaragua 
 Santa Lucía, municipio del departamento de Boaco;
 Panamá 
 Santa Lucía, corregimiento del distrito de Remedios en la provincia de Chiriquí;
 Santa Lucía, localidad de la provincia de Coclé.

 Perú 
 Santa Lucía, Distrito de la provincia de Lampa, Puno.
 Santa Lucía,  Distrito de la provincia de Lucanas, Departamento de Ayacucho.

 Uruguay 
 Santa Lucía, localidad en el departamento de Canelones;
 Santa Lucía del Este, balneario del departamento de Canelones.

 Venezuela 
 Santa Lucía del Tuy, localidad del estado de Miranda;
 Parroquia Santa Lucía, parroquia civil del Municipio Maracaibo del estado Zulia.

 Transporte 
 Santa Lucía, estación del Metro de Santiago de Chile;
 Santa Lucía, del sistema TransMilenio de Bogotá, Colombia;
 Estación Santa Lucía, del Metro de Medellín, Colombia;
 Estación Santa Lucía, del Ferrocarril General Belgrano, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Estación Santa Lucía''', del Ferrocarril General Urquiza, provincia de Corrientes, Argentina.

Otros 
 Villa Santa Lucía, .